Saint James’ Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint James’ Episcopal Church (Kentucky), ID-Nr. 85003072
 Saint James’ Episcopal Church (Michigan), ID-Nr. 98000272
 Saint James’ Episcopal Church (New York), ID-Nr. 04001062

Siehe auch:
 St. James Episcopal Church